O Super Fire Pro Wrestling é um videogame de wrestling profissional. Criado pela TOEI animation em 1995. O jogo tornou-se febre assim que seus jogadores viram várias lendas, como Ric Flair, Hulk Hogan.

Jogos eletrônicos de esporte